Ште́йнгейль (также Ште́йнгель, ) — фамилия немецкого происхождения. Известные носители: 

 Штейнгейль, Адольф (1810—1839) — немецкий ботаник. 
 Штейнгейль, Владимир Иванович (1783—1862) — барон, полковник, участник Отечественной войны 1812 года, декабрист, мемуарист.
 Штейнгель, Владимир Рудольфович (1871—1927) — барон, предприниматель, сын Рудольфа Васильевича Штейнгеля.
 Штейнгейль, Вячеслав Владимирович (1823—1897) — барон, генерал от инфантерии, военный историк, сын Владимира Ивановича Штейнгейля.
 Штейнгейль, Гуго Адольф (1832—1893) — немецкий физик, сын Карла Августа Штейнгейля.
 Штейнгель, Иван Фёдорович (1757 — после 1805) — капитан-командор русского флота.
 Штейнгейль, Карл Август (1801—1870) — немецкий физик.
 Штейнгель, Павел Леонардович (1880—1965) — нефтепромышленник, построивший «Ласточкино гнездо».
 Штейнгель, Рудольф Васильевич (1841—1892) — барон, инженер путей сообщения, известный строитель железных дорог.
 Штейнгель, Фаддей Фёдорович (Фабиан Готтхард фон Штейнгейль; 1762—1831) — граф, генерал от инфантерии, участник Наполеоновских войн, генерал-губернатор Финляндии.
 Штейнгель, Фёдор Рудольфович (1870—1946) — барон, депутат I-й Государственной Думы, сын Рудольфа Васильевича Штейнгеля.

См. также 
 Штейнгейль — баронский род
 Штейнгейль (кратер) — кратер на Луне
 Стенель, Маргерит (1869—1954) — французская авантюристка.